San Esteban de Nogales kan syfta på följande platser:

Spanien 

 San Esteban de Nogales (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 San Esteban de Nogales (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar